Kurierhaus steht für

 Kurierhaus (Hannover), 1927 errichtetes Pressehaus in der Georgstraße von Hannover
 Kurierhaus (Wiesbaden)